В Военно-воздушных силах СССР существовало два 120-х истребительных авиационных полка:

 120-й истребительный авиационный полк ПВО
 120-й истребительный авиационный полк

История переименований 
 120-й истребительный авиационный полк ПВО начал своё формирование 24 октября 1940 года в Московском военном округе в городе Клин на самолётах И-153. За образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм 7 марта 1942 года Приказом НКО СССР № 70 преобразования в 12-й гвардейский истребительный авиационный полк ПВО.

 120-й истребительный авиационный полк сформирован на аэродроме Берёза в сентябре 1969 года на самолётах МиГ-21С. С 1970 года полк эксплуатировал МиГ-21бис. В июлей 1971 года полк перебазирован в состав 23-й воздушной армии Забайкальского военного округа на аэродром Домна. Указом Президента Российской Федерации № 639 от 8 ноября 2018 года 120 отдельному истребительному авиационному полку «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, и учитывая его заслуги в мирное время» присвоено наименование «гвардейский». Впредь полк именуется как 120-й отдельный гвардейский истребительный авиационный полк.

Примечания